Флаг муниципального образования «Лазу́рненский сельсове́т» Козульского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 декабря 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6782.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из голубой и зелёной горизонтальных полос с отношением 13:5 и воспроизводящее жёлтые фигуры из герба поселения: двух бобров сидящих на зелёной части полотнища и держащих передними лапами ключ, бородкой вверх, к свободному краю».

Символика 
Флаг Лазурненского сельсовета отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Бобры — символ расположения на территории сельсовета бобрового заповедника. Символика бобра:

— символ трудолюбия и заботы;

— символ хозяйственности и жизнестойкости;

— символ богатства Красноярских земель пушниной — «мягким» золотом, основным двигателем далёких времён покорения Сибири.

Ключ, заимствован из герба Козульского района, символ дружеских отношений двух муниципальных образований. В гербе района ключ символизирует богатство района природными ресурсами — лесами и недрами. На флаге поселения ключ символизирует часть богатств района, которые составляют богатства сельсовета.

Голубой цвет (лазурь), как основной цвет полотнища гласно отражает название сельсовета и посёлка Лазурный, являющегося административным центром поселения. Лазурь также символизирует возвышенные устремления, искренность, преданность и возрождение.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания